Allchin ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur MacDonald Allchin (* 1930), britischer Theologe
 Bridget Allchin (* 1927), britische Archäologin
 Frank Raymond Allchin (* 1923), britischer Archäologe
 Jim Allchin (* 1951), amerikanischer Softwareentwickler
 Raymond Allchin (1923–2010), britischer Archäologe
 William Henry Allchin (1846–1912), britischer Mediziner